Kara Balkan kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tjernatitsa, bergskedja, Plovdiv, 
 Ajdarski kamk, berg, Smoljan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar